Carlo Mornati (1972) – ex canottiere italiano
 Niccolò Mornati (1980) – canottiere italiano